Département d'Agnibilékrou är ett departement i Elfenbenskusten.   Det ligger i regionen Indénié-Djuablin, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Yamoussoukro.

Källor 

Indelningar i Moyen-Comoé